Сере́бряно-ци́нковый аккумуля́тор — вторичный химический источник тока, аккумулятор, в котором анод состоит из оксида серебра Ag2O2 в виде спрессованного порошка, катод — из смеси оксида цинка и цинковой пыли, а электролит — из раствора химически чистого гидроксида калия плотностью  без каких-либо добавок.

При разряде-заряде серебряно-цинкового аккумулятора протекает обратимая реакция:
 

Отличается очень малым внутренним сопротивлением и большой удельной энергоёмкостью (, ).

Одной из важнейших особенностей серебряно-цинкового аккумулятора является способность (при надлежащей конструкции) отдавать в нагрузку весьма большие токи (до  на  ёмкости).

Из недостатков следует отметить высокую стоимость.

Применяется в авиации, космосе, военной технике, часах и др.

Параметры 
 Теоретическая удельная энергоемкость: до 425 Вт·ч/кг
 Практическая удельная энергоемкость: до 150 Вт·ч/кг
 Удельная энергоплотность: до 650 Вт·ч/дм³
 ЭДС: 1,85 В (рабочее напряжение 1,55 В)
 Рабочая температура: −40…+50 °C

Преимущества 
 высокая механическая прочность;
 возможность кратковременных разрядных режимов токами большой величины;
 малый ток саморазряда, что обеспечивает возможность длительного хранения аккумуляторов в заряженном состоянии (5—15 % в месяц) ;
 высокая удельная энергия, которая примерно в три-четыре раза превышает удельную энергию свинцовых аккумуляторов;
 самые экологически чистые среди аккумуляторов промышленной группы;
 малый вес и габариты;
 работает в широком диапазоне температур (−40…+50 °C);
 высокая стабильность разрядных характеристик;
 не «боится» недозаряда, перерывов в заряде и глубоких разрядов.

Недостатки 
 высокая стоимость;
 малый срок службы — меньше, чем в других системах количество циклов заряда/разрядa (до100);
 длительное время заряда;
 повышенное газовыделение;
 не допускает перезарядов.

Применение 
Набор серебряно-цинковых аккумуляторов общей массой около  (накальная батарея — 5элементов СЦД-70, , ; анодная батарея — 86элементов СЦД-18, , ) применялся для питания передатчиков первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР 4 октября 1957 года; непрерывная работа передатчиков продолжалась в течение  после запуска. Эти батареи составляли около 60 % массы спутника, который весил .

Два серебряно-цинковых аккумулятора емкостью по  и напряжением  применялись в лунных автомобилях, которые использовались для перевозки астронавтов по Луне в ходе программы «Аполлон». Максимальная теоретическая дальность пробега по Луне составляла . На практике самое большое расстояние преодолели астронавты «Аполлона-17», оно составило .

Применяются в энергетических установках советских электрических торпед СЭТ-65, УСЭТ-80, СЭТ-72. В торпедах СЭТ-72 в качестве электролита используется морская вода.

История изобретения

Примечания

Литература 
 
 Романов В. В. Химические источники тока // Издание 2. — М., 1978. — 264 c.

Ссылки 
 ГОСТ 15596-82. Источники тока химические. Термины и определения

Электрические аккумуляторы
Серебро
Цинк